Afrim Bilali – ex cestista e allenatore di pallacanestro albanese
 Amir Bilali – calciatore albanese
 Besnik Bilali – ex calciatore albanese
 Ferdinand Bilali – ex calciatore albanese